Tuddenham St. Martin – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Tuddenham St. Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 East Tuddenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 North Tuddenham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk